Ералы Лукпанович Тугжанов (; род. 13 мая 1963, с. Шагатай, Теректинский район, Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — государственный деятель Казахстана, аким Актюбинской области.

Биография 
Происходит из рода табын племени жетыру Младшего жуза.

Образование 
Окончил в 1988 году Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Правоведение» (квалификация — «юрист»). В 1994 году окончил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.

Деятельность 
 Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);
 1981—1983 — Проходил срочную службу в рядах Советской армии, в 372-м гвардейском учебном мотострелковом полку (в/ч 25717) 80-й гвардейской учебной мотострелковой дивизии;
 1983—1988 — студент юридического факультета Карагандинского государственного университета;
 Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);
 Аспирант Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);
 Научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);
 Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);
 Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);
 Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);
 Директор Института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);
 Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);
 Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);
 Заместитель Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (02.2008-03.2017);
 Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019);
 Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019)
 Заместителем премьер-министра (11.04.2020-31.08.2022);
 Аким Актюбинской области (с 31.08.2022).

Звания 
 Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Управление Областью сибирских казахов и его место в восточной политике России (1822—1868)» (1995)
 Доктор политических наук

Награды 
 Орден Парасат (14 декабря 2018)
 Награждён орденом «Достык» 2 степени
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) (2007)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)

Примечания

Литература 
 Қазақстан Республикасында кімнің кім екені — 2011. 2 томдық анықтамалық. Алматы, 2011 ІSВN 978-601-278-473-2

Ссылки 
 Профиль на сайте BNews.kz
 Акимом Мангистауской области назначен Тугжанов Ералы Лукпанович
 Профиль на сайте ЦентрАзия

Акимы Актюбинской области
Акимы Мангистауской области
Выпускники Карагандинского государственного университета